Maidstone hace referencia a varios artículos:

En Reino Unido
 Municipio de Maidstone, distrito con el estatus de municipio en el condado de Kent (Inglaterra);
 Maidstone, pueblo, sede administrativa del distrito anterior y capital del condado de Kent;
 tres estaciones de ferrocarril ubicadas en el pueblo anterior:
 Maidstone Barracks;
 Maidstone East;
 Maidstone West;
 Circunscripción parlamentaria de Maidstone, antigua circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido;
 Maidstone and The Weald, otra circunscripción parlamentaria, sustituta de la anterior;

En Estados Unidos
 Maidstone (Vermont), un pueblo ubicado en el estado de Vermont (Estados Unidos).